Уна Меркел (,  — ) — американская актриса.

Биография 
Уна Меркел родилась в городе Ковингтон, штат Кентукки, 10 декабря 1903 года. Стать актрисой ей помогло сходство с Лиллиан Гиш. Начала она с того, что была дублёром знаменитой актрисы в фильме «Водопад жизни» в 1920 году. Спустя несколько лет у неё были уже собственные роли в немых фильмах. Но во времена немого кино она не достигла популярности в качестве киноактрисы и в большей степени играла на театральных сценах Бродвея.

Популярность к Уне Меркел пришла с началом эры звукового кино. В 1932 году она подписала контракт с «MGM» и последующие шесть лет работы на этой студии играла до двенадцати киноролей в год. Она снялась во многих знаменитых фильмах того времени, включая «42-я улица» (1933), «Веселая вдова» (1934), «Саратога» (1937) и «Закон Дестри» (1939). В большинстве она играла второстепенные роли, например подруг главных героинь в исполнении Джин Харлоу, Лоретты Янг и Дороти Ламур.

Меркел только раз выходила замуж: в 1932 году за Рональда Бурла, с которым развелась в 1945 году.

Кинокарьера Уны Меркел пошла на спад к концу 1940-х годов. Она всё же продолжала сниматься в кино, но уже в заметно меньшем количестве фильмов. В это же время она стала больше появляться на театральной сцене, а в 1956 году стала обладательницей премии «Тони» за роль в бродвейской постановке «Семейка Пондеров».

Меркел вновь привлекла к себе внимание в 1961 году после исполнения роли миссис Вайнмиллер в фильме «Лето и дым», за которую она была номинирована на «Оскар» в качестве лучшей актрисы второго плана. Последней её киноролью стала Виолет Ранли в фильме Элвиса Пресли «Выходные в Калифорнии» в 1966 году. За вклад в киноиндустрию США актриса была удостоена звезды на Голливудской аллее славы.

Уна Меркел умерла в Лос-Анджелесе 2 января 1986 года в возрасте 82 лет.

Избранная фильмография 
 Длинноногий папочка (1931) — Сэлли МакБрайд
 Мальтийский сокол (1931) — Эффи
 42-я улица (1933) — Лоррейн Флеминг
 Весёлая вдова (1934) — Королева Долорес
 Ответный ход Бульдога Драммонда (1934) — Гвен
 Бродвейская мелодия (1935) — Китти Корбетт
 Рождённая танцевать () — Дженни Сакс
 Саратога (1937) — Фритзи
 В джазе только девушки (1939) — Фло Саундерс
 Дорога на Занзибар (1941) — Джулия Куимби
 Ловушка для родителей (1961) — Вербена
 Лето и дым (1961) — Миссис Вайнмиллер
 Выходные в Калифорнии (1966) — ''Виолет Ранли

Награды 
 «Тони» 1956 — «Лучшая актриса в пьесе» («Семейка Пондеров»)

Ссылки 
 

Голливудская «Аллея славы»
Похороненные в Кентукки
Киноактрисы США